Pra Loup, een Frans skigebied, gelegen bij de stad Uvernet-Fours 
 Pra di Roburent, een plaats in de Italiaanse gemeente Roburent
 AMX-PRA, een Frans pantserrupsartillerievoertuig uitgerust met een 105mm-houwitser
 PRA International, een onafhankelijke Contract Research Organisatie
 Progressieve retinale atrofie, een oogaandoening bij honden